Александр Артюх:
 Артюх, Александр Андреевич (1914—1944) — участник Великой Отечественной войны, наводчик миномёта, гвардии младший сержант, Герой Советского Союза.
 Артюх, Александр Игоревич (род. 1986) — российский каскадёр.